Ухсай может означать:

 Ухсай, Яков Гаврилович (настоящая фамилия — Никифоров; 1911—1986) — советский чувашский писатель и поэт, переводчик, драматург.
 Ухсай, Мария Дмитриевна (при рождении — Мухина; 1908—1969) — чувашская писательница, переводчик и драматург.